Lelicriso delle scogliere (Helichrysum rupestre (Raf.) DC., 1838)  è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, diffusa nel bacino occidentale del Mar Mediterraneo.

Morfologia
È una pianta perenne, cespugliosa, alta sino a 40 cm, ricoperta da una fitta peluria biancastra.

Il fusto, legnoso alla base, presenta una folta ramificazione ascendente, con foglie lineari, lunghe circa 4 cm, tomentose, distanziate sul fusto e infiorescenze terminali a capolino.

Distribuzione e habitat 
La specie è diffusa nei paesi del Mediterraneo occidentale: Spagna (comprese le Baleari), Italia meridionale, Sardegna e Sicilia, e paesi del Magreb.

Prospera sulla rupi calcaree in prossimità del mare.

Sottospecie e varietà

Helichrysum rupestre subsp. rupestre - endemismo siculo
 ...

Bibliografia
Sandro Pignatti, Flora d'Italia, Edagricole, Bologna 1982. ISBN 88-506-2449-2
T.G. Tutin, V.H. Heywood et Alii, Flora Europea, Cambridge University Press 1976. ISBN 0-521-08489-X
A. Dobignard. Contributions à la connaissance de la flore du Maroc et de l'Afrique du Nord. Nouvelle série I. J. Bot. Soc. Bot. France 2002, 20 : 5-43.

Michael O. Dillon: Classification and Phylogeny of the South American Gnaphalieae (Asteraceae), in Arnaldoa, 10(1), 2003, S. 45-60: Gnaphalieae

Voci correlate
Specie di Helichrysum
Flora endemica della Sicilia
Flora della Sardegna

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Asteroideae
Taxa classificati da Augustin Pyrame de Candolle